Het seizoen 2013/14 was het 21ste seizoen dat om het landskampioenschap van Slowakije in het voetbal werd gestreden. Het ging van start op 21 juli 2013 en eindigde op 31 mei 2014. Slovan Bratislava trad als regerend landskampioen aan en prolongeerde de landstitel.

Teams

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Slovan Bratislava
|33
|24
|3
|6
|63
|32
| +31
|75|-style="background:#BBEBFF;"
|2
|AS Trenčín
|33
|19
|6
|8
|74
|35
| +39
|63|-style="background:#BBEBFF;"
|3
|FC Spartak Trnava
|33
|16
|5
|12
|47
|42
| +5
|53|-
|4
|MFK Ružomberok
|33
|15
|5
|13
|56
|51
| +5
|50|-
|5
|MFK Košice
|33
|13
|7
|13
|41
|40
| +1
|46|-
|6
|FK Senica
|33
|13
|6
|14
|45
|54
| –9
|45|-
|7
|Spartak Myjava
|33
|13
|6
|14
|45
|54
| –9
|45|-
|8
|FK Dukla Banská Bystrica
|33
|11
|7
|15
|49
|50
| –1
|42|-
|9
|MŠK Žilina
|33
|11
|7
|15
|49
|50
| –1
|40|-
|10
|FC ViOn Zlaté Moravce
|33
|11
|5
|17
|36
|47
| –11
|38|-
|11
|DAC 1904 Dunajská Streda
|33
|8
|8
|17
|29
|57
| –28
|26|-style="background:#FFCCCC;"
|12
|FC Nitra
|33
|6
|8
|19
|33
|63
| –30
|26'|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met elf of meer doelpunten achter hun naam''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013/14 in alle 33 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Slovan Bratislava
Bijgaand een overzicht van de spelers van Slovan Bratislava, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Jozef Valovič voor de twaalfde keer kampioen van Slowakije werden.

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2013
Slowaaks voetbalelftal in 2014

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013/14